Paul Pârvulescu (Medgyes, 1988. augusztus 11. –) román labdarúgó, 2019 óta az élvonalbeli FC Academica Clinceni középpályása, de hátvédként is bevethető.

Karrier statisztikák

További információk 

  FCSB profil 
 liga1.ro profil
 soccerway.com profil

1988-ban született személyek
Román labdarúgók
A Steaua București labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Medgyesiek